Denumirea de Bukovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bukovo, un sat în comuna Goțe Delcev, regiunea Blagoevgrad;
 Bukovo, un sat în comuna Părvomai, regiunea Plovdiv;
 Bukovo, un sat în comuna Madan, regiunea Smolean.

Bukovo, Bitola, sat din comuna Bitola, Republica Macedonia
Bukovo, Cerkno, sat din Slovenia
Mănăstirea Bukovo, mănăstire otodoxă din Negotin, Serbia